August Bohnsack ist der Name folgender Personen:

* August Bohnsack (Politiker), 1872 Gemeindevorsteher in Dankelsheim und Abgeordneter in der Landesversammlung des Herzogtums Braunschweig
 August Heinrich Bohnsack (1735–1815), kurhannoverscher Artillerist und Offizier, Verfasser eines Tagesbuchs über die Zeit der Napoleonischen Besatzung, siehe Heinrich Bohnsack